La palabra Requiem o Réquiem puede referirse a:

Literatura y prensa 
De Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino español;
De Philip Kerr: Berlin noir III. Réquiem alemán;
Una revista argentina dedicada al heavy metal: Requiem.

Obras musicales 
De Berlioz, Réquiem, op.5
De Brahms, Réquiem alemán;
De Britten, Réquiem de Guerra, Op. 66;
De Delius, Réquiem
De Gabriel Fauré: Réquiem en Re menor, Op. 48;
De Mozart, Misa de Réquiem en re menor (KV 626);
De Krzysztof Penderecki: Réquiem Polaco;
De John Tavener: Celtic Requiem;
De Verdi, Misa de réquiem;
Réquiem (1970), álbum de Fernando Ugarte;
Requiem (1994), álbum de Bathory.
Requiem (2022), álbum de Korn.

Cine y televisión 
 Aliens vs. Depredador: Requiem;
 Requiem for a Dream;
Una serie hispanoitaliana de televisión: Réquiem por Granada.

Videojuegos 
 Penumbra: Requiem;
 Requiem: Bloodymare;